Kaiserstuhl (gebergte), een Duits middelgebergte
Kaiserstuhl (plaats), een plaats in de gemeente Zurzach in het Zwitserse kanton Aargau